Я́ндеба — левый приток Свири, протекает по Ленинградской области, Подпорожский район.

Вытекает из Вонозера, находящегося в 16 км к югу от города Подпорожье. В Вонозеро впадает река Каковская.

Длина реки — 38 км (иначе: 36 км), площадь водосборного бассейна — 375 км², перепад высоты 78 м, удельное падение 2,2 м/км. Среднегодовой расход воды в районе деревни Яндеба составляет 3,11 м³/с (данные наблюдений с 1919 по 1985 год). Устье реки находится в 88 км по левому берегу реки Свирь.

У реки Яндеба шли бои (части: 120-й, 189-й отдельные лыжные батальоны, 73-я морская стрелковая бригада).

Описание реки 
По данным путешественника Григория Кронина.

К бассейну Яндебы относятся озёра: Урозеро, Палежма, а также Мульевские озёра.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь без бассейна Онежского озера, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100712102000012707.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Свири
Реки Подпорожского района